Hellwich ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinz Hellwich (* 1962), deutscher Chemiker und Fachbuchautor 
 Markus Hellwich (1967–2016), deutscher Basketballfunktionär
 Olaf Hellwich (* 1962), deutscher Vermessungsingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hellwig
 Helvig
 Helwic
 Helwich
 Helwig